

Religie/filosofie 
Vajrayana, ook wel tantrisch boeddhisme of esoterisch boeddhisme
Tantra (geschrift), vaak in meervoud Tantra's, geschrift(en) uit het Vajrayana- en Mahayanaboeddhisme, maar ook het hindoeïsme
Kalachakratantra, een belangrijke leer in het Tibetaans boeddhisme uit of de 11e eeuw of uit 1318
Tantra (yoga), oosterse spirituele praktijk, ook wel tantrische yoga of tantra yoga genoemd
tantrakring, bijeenkomst van tantrabeoefenaars
Tantrananda, een aanduiding voor een tantrabeoefenaar

Overig 
Tantra (Egypte), plaats in Egypte